LPM est un sigle qui signifie :
 Lycée professionnel maritime ;
 Luyten, Proper Motion, catalogue d'étoiles dont le mouvement propre est important ;
 Litre par minute, une unité de débit ;
 Live Partition Mobility ;
 L'effet Landau-Pomeranchuk-Migdal en physique des hautes énergies ;
 Loi de programmation militaire ;
 Libre parcours moyen.
 (rare) Directeur de projet ( Lead Project Manager)